Эрик Янжа (; 21 июня 1993, Мурска-Собота, Словения) — словенский футболист, защитник польского клуба «Гурник» (Забже).

Биография

Клубная карьера 
Родился 21 июня 1993 года в словенском городе Мурска-Собота и является воспитанником местного клуба «Мура 05». За основной состав команды начал выступать в сезоне 2010/2011 и добился с командой выхода в высшую лигу Словении, где провёл следующие два года. Зимой 2013 года перешёл в другой словенский клуб «Домжале». В январе 2015 года перешёл в «Марибор», с которым провёл 3 неполных сезона, стал обладателем Кубка и дважды чемпионом Словении. Зимой 2017 года подписал контракт с чешским клубом «Виктория Пльзень». Дебютировал в чемпионате Чехии 15 марта 2017 года, отыграв весь матч против «Богемианс 1905». Всего провёл 3 матча в чешской лиге и перед началом сезона 2017/18 был отдан в аренду в кипрский «Пафос», за который сыграл 33 матча и забил 2 гола. Вернувшись из аренды, покинул «Викторию» и перешёл в хорватский «Осиек».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую и молодёжную сборную Словении.

18 ноября 2014 года дебютировал за основную сборную Словении в товарищеском матче со сборной Колумбии, в котором отыграл первый тайм и получил предупреждение. Вновь был вызван в сборную 2 июня 2018 года на товарищескую игру с командой Черногории, однако на поле не вышел.

Достижения 
 «Марибор»
 Чемпион Словении (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Словении: 2015/16

Ссылки 
 
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Мура»
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Гурник» Забже